Rozkochów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Rozkochów (Babice) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Rosnochau in der Woiwodschaft Oppeln